IDEX est un sigle, qui peut désigner :
 Initiative d'excellence, des projets de recherche scientifique destinés à faire émerger en France des pôles pluridisciplinaires d'excellence.
 International Defence Exhibition, un salon de l'armement et des technologies de défense émirati.
 Idex, nom de deux entreprises :  IDEX Corporation (États-Unis) ; Idex ASA (Norvège).